Кондопога (в переводе с карельского языка — Медвежий угол):
 Кондопога — город в Республике Карелия.
 ОАО «Кондопога» — целлюлозно-бумажный комбинат в городе Кондопога.
 Кондопога (станция) — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Кондопога.  
 «Кондопога» — большой десантный корабль на Северном флоте.
 Массовые беспорядки в Кондопоге